Робая () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мушетешть.
 Робая () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Беріслевешть.